Oncodamus är ett släkte av spindlar. Oncodamus ingår i familjen Nicodamidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Oncodamus